

Persone 
 Christian Bogner (1955) – criminale tedesco
 Franz Josef Bogner (1934) – cabarettista tedesco
 Franz Xaver Bogner (1949) – regista cinematografico tedesco
 Hans Bogner (1895-1948) – filologo tedesco
 Jens Bogner (1970) – cantante tedesco
 Norman Bogner (1935) – scrittore statunitense
 Rick Bogner (1970) – wrestler statunitense
 Sebastian Bogner (1991) – scacchista tedesco naturalizzato svizzero
 Tobias Bogner (1990) – saltatore con gli sci tedesco
 Willy Bogner senior (1909-1977) – sciatore nordico e imprenditore tedesco
 Willy Bogner junior (1942) – sciatore alpino, imprenditore, regista cinematografico e dirigente sportivo tedesco, figlio di Willy Bogner senior

Aziende 
 Bogner Amplification – azienda produttrice di strumenti musicali statunitense
 Willy Bogner – azienda produttrice di abbigliamento sportivo tedesca